Haddock peut désigner :
 le haddock, une préparation salée et fumée d'un poisson appelé aiglefin, églefin, ou aigrefin.
 le capitaine Haddock, l'un des personnages principaux des Aventures de Tintin.
 le capitaine Herbert Haddock, officier britannique, qui commanda notamment l'Olympic, jumeau du Titanic.
 Sir Richard Haddock (~1629 – ), officier de marine britannique.
 Nicholas Haddock (1686 – ), fils du précédent, officier de marine et homme politique britannique.

Voir aussi